

События 
 Консулы император Цезарь Веспасиан А. и Тит Ц. Веспасиан.
 76 — 106 гг.- правление набатейского царя Рабела II.
Китай:
 76—88 — император Китая Чжан-ди.
 Восстание Кянов.
 Китайцы разбили войска Чеши.

Родились 
 24 января — Адриан, римский император.

Скончались 

 Квинт Асконий Педиан — римский писатель и филолог
 23 сентября — Лин (папа римский).
 Никанор (апостол от 70)

См. также